Raquel Infante – attrice spagnola
Raquel Infante – calciatrice portoghese